Epkenhans ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Epkenhans (* 1955), deutscher Neuzeithistoriker
 Tim Epkenhans (* 1972), deutscher Orientalist